Grækenland var arrangør af de første moderne olympiske lege i 1896 i Athen. Forbilledet for de olympiske lege er antikkens olympiske lege, som blev arrangeret i antikkens Hellas. Grækenland har som en af kun fire nationer deltaget i samtlige olympiske sommerlege De øvrige tre er Storbritannien, Frankrig og Schweiz. 

Grækenland deltog i vinterlege første gang under vinter-OL 1936 i Garmisch-Partenkirchen og har siden deltaget i samtlige vinterlege undtaget vinter-OL 1960 i Squaw Valley.

Grækenland som arrangør 
Grækenland har været vært for OL to gange:

 Sommer-OL 1896 i Athen
 Sommer-OL 2004 i Athen

I tillæg blev der arrangeret "Jubilæumslege" i 1906 i Athen, også kaldt Ekstralege, for at fejre 10-årsjubilæet for de moderne olympiske lege. Disse lege regnes ikke som officielle af Den Internationale Olympiske Komité.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Grækenland OL-statistik  på Sports-reference.com

Grækenland ved sommer-OL
Grækenland ved vinter-OL
OL